Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Caracas 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Verónica Cepede Royg e Adriana Pérez che hanno battuto in finale Florencia Molinero e Laura Pigossi 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Maria-Fernanda Alves /  María Irigoyen (semifinali)
 Florencia Molinero /  Laura Pigossi (finale)

 Verónica Cepede Royg /  Adriana Pérez (Campionesse)
 Montserrat González /  Ana Sofía Sánchez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Caracas 2013